

Список треків 

Альбоми Kraftwerk
Концептуальні музичні альбоми